

Botanica 
 Mandarino – frutto o suo albero, di colore arancione, di piccole dimensioni.

Linguistica
 Cinese mandarino – famiglia di parlate e dialetti, sottogruppo della lingua cinese
 Mandarino standard – lingua ufficiale ONU, della Repubblica popolare cinese, Taiwan, Singapore, Malaysia
 "Lingua dei mandarini" – lingua franca dei funzionari imperiali cinesi di epoca Ming e Qing.

Altro 
 Mandarino – colore
 Mandarino – funzionario dell'impero cinese
 Arcangelo Mandarino – magistrato italiano
 José Edison Mandarino – tennista brasiliano
 Mandarino – personaggio dei fumetti della Marvel Comics
 I mandarini – romanzo di Simone de Beauvoir

Altri progetti